

Onomastica
Bonaventura – nome proprio di persona italiano maschile in alcuni casi cadente come cognome (vedi sotto)

Persone
Nome
Bonaventura da Bagnoregio – cardinale, filosofo e teologo italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Bonaventura da Iseo – frate francescano e alchimista italiano
Cognome
Carlo Bonaventura – calciatore italiano
Enzo Bonaventura – psicologo italiano
Giacomo Bonaventura – calciatore italiano
Luigi Bonaventura – collaboratore di giustizia italiano
Miriam Bonaventura – calciatrice italiana
Segna di Bonaventura – pittore italiano

Altro
CVV 8 Bonaventura – aliante biposto progettato da Ermenegildo Preti
Signor Bonaventura – personaggio dei fumetti creato da Sergio Tofano
Bonaventura – 'Ndrina originaria di Crotone

Pagine correlate
Bonaventure